Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 204001–205000.

204001–204100

204101–204200

204201–204300

204301–204400

204401–204500

204501–204600

204601–204700

204701–204800

204801–204900

204901–205000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (200001)-(205000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (204001-205000)